Перископ:

 Перископ — оптический прибор для наблюдения из укрытия.
 Перископ — тип фотографического объектива, состоящего из двух одинаковых менисков с диафрагмой между ними.
  — театр в Квебеке, Канада.
 Le périscope («Перископ») — немой фильм, Франция, 1916 год. Режиссёр — Абель Ганс.
 Перископ (Periscope) — приложение для видео трансляций от компании Twitter.
 П-20 «Перископ» — советская радиолокационная станция.

См. также 
 Стереотруба — оптический прибор, состоящий из двух перископов.
 Перископическая антенна — разновидность зеркальных антенн.
 Перископический прибор наблюдения — перископ особой конструкции, предназначенный для установки на бронетехнику.
 Перископический прицел